B-585 Sankt Petersburg – rosyjski okręt podwodny z napędem diesel-elektrycznym skonstruowany w biurze konstrukcyjnym Rubin, nazywany też typem Lada. „Sankt Petersburg” miał być pierwszym okrętem nowego projektu 677, jednak kolejne jednostki nie były budowane, a obecnie nie jest jasne czy cały projekt nie zostanie zarzucony, wobec problemów technicznych z projektowanym dla tego typu jednostek system AIP.

Zobacz też 
 Okręty podwodne typu 214

Bibliografia 
 

Rosyjskie okręty podwodne po 1991
Łada
Biuro konstrukcyjne Rubin